Dowell kan syfta på:

 Jake Dowell, amerikansk ishockeyspelare
 Dowell, Illinois

Se även 
 McDowell